Professional Graphics Controller — відеокарта для IBM XT
 Principal Galaxies Catalogue — каталог галактик
 PGC — ген, який кодує шлунковий фермент гастриксин